Сезон ФК «Леванте» 2018—2019 - сезон футбольного клубу Леванте в найвищій лізі іспанського футболу. Окрім Ла-Ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей.

Гравці

Поточний склад

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Статистика гравців

Appearances
Востаннє оновлено станом на 18 травня 2019.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|-
|}

Примітки 

Сезони ФК «Леванте»
Леванте